Koltxúguino (en rus: Кольчугино) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 4.224 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea